Tinum bezeichnet:

 Titularbistum Tinum, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Tinum (Yucatán), Ort im mexikanischen Bundesstaat Yucatán
 Municipio Tinum, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Yucatán